Купеакикке (устар. Кюпея-Кикя) — река в России, протекает по Ямало-Ненецкому АО. Устье реки находится в 102 км по левому берегу реки Сякундыкикке. Длина реки составляет 14 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Нижнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Пур, речной подбассейн реки — подбассейн отсутствует. Речной бассейн реки — Пур.

Код объекта в государственном водном реестре — 15040000112115300057770.

Примечания 

Притоки Сякундыкикке
Реки Пуровского района